Saint-Firmin (Alts Alps), municipi al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Saint-Firmin (Meurthe i Mosel·la), municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (regió de Gran Est, França)
 Saint-Firmin (Nièvre), municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Saint-Firmin (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (Borgonya - Franc Comtat)
 Saint-Firmin-des-Bois, municipi al departament de Loiret (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Saint-Firmin-sur-Loire, municipi al departament de Loiret (Centre – Vall del Loira)
 Saint-Firmin-des-Prés, municipi al departament del Loir i Cher (Centre – Vall del Loira)
 Le Mesnil-Saint-Firmin, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Nempont-Saint-Firmin, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Saint-Martin-Saint-Firmin, municipi al departament d'Eure (regió de Normandia, França)
 Vineuil-Saint-Firmin, municipi al departament de l'Oise (Alts de França)